Appuntamento a Miami (Moon Over Miami) – film del 1941 diretto da Walter Lang
Moon Over Miami – brano jazz di Joe Burke e Edgar Leslie del 1935
Moon Over Miami – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1993